Great North Tigers Football Club é um clube de futebol de Botswana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2011/12.

Clubes de futebol do Botsuana